

Список країн за зростом ВВП (1980-2010) 

Наступні шість таблиць наводять переліки країн по приросту ВВП від 1980 до 2010 року.

Зростання ВВП 1990-2007

Примітки

ВВП